Сан-Педру-ду-Сул () — топоним:

 Сан-Педру-ду-Сул (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет, штат Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии.
 Сан-Педру-ду-Сул (Португалия) — посёлок городского типа, центр одноимённого муниципалитета в округе Визеу, Португалия.
 Сан-Педру-ду-Сул (район) — район (фрегезия), муниципалитет Сан-Педру-ду-Сул округа Визеу Португалии.